Ian McShane (1942-), attore e regista inglese,
Jimmy McShane (1957-1995), cantante, ballerino e cantautore nordirlandese,
Paul McShane (1986 -), calciatore irlandese.